Nazwa "Raczkowa Przełęcz" jest źródłem wielu nieporozumień w topografii Tatr Zachodnich. Nazwa może dotyczyć następujących przełęczy:
 Liliowy Karb (Gaborowa Przełęcz Wyżnia) – przełęcz pomiędzy Siwym Zwornikiem a Liliowymi Turniami, nazywana dawniej Raczkową Przełęczą
 Gaborowa Przełęcz (Gaborowa Przełęcz Niżnia) – przełęcz pomiędzy Starorobociańskim Wierchem a Siwym Zwornikiem, nazywana dawniej Raczkową Przełęczą
 Starorobociańska Przełęcz (słow. Račkovo sedlo) – przełęcz pomiędzy Kończystym Wierchem a Starorobociańskim Wierchem, nazywana Raczkową Przełęczą przez Słowaków